Гран-прі Бразилії 1994 (офіційно XXIII Grande Prêmio do Brasil) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 27 березня 1994 року на автодромі Жозе Карлуса Пачі в Сан-Паулу, Бразилія. Це була перша гонка сезону 1994 «Формули-1».

Айртон Сенна, що перейшов у цьому сезоні в команду «Вільямс», стартував з поул-позиції (1:15.962) і якийсь час лідирував, але після піт-стопу опинився позаду Міхаеля Шумахера. Переслідуючи його, на п'ятдесят п'ятому колі Сенна зробив помилку і зійшов. Як наслідок Шумахер перетнув фінішну лінію, випередивши другого Деймона Гілла на одне коло. Жан Алезі також відстав на коло, а Рубенс Барікелло, Укіо Катаяма і Карл Вендлінгер, що зайняли місця з четвертого по шосте — на два.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання 

 Статистика перегонів взята з www.chicanef1.com Гран-прі Бразилії 1994

Звіти про Гран-прі сезону 1994 Формули-1
Гран-прі Бразилії
Березень 1994
1994 у бразильському спорті